Fabio Fognini era il vincitore dell'ultima edizione disputata, ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Dubai.

In finale Thiago Seyboth Wild ha sconfitto Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, aggiudicandosi il primo torneo in carriera.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Christian Garín (quarti di finale, ritirato)
  Casper Ruud (finale)
  Albert Ramos-Viñolas (semifinale)
  Pablo Cuevas (secondo turno)

 Juan Ignacio Londero (secondo turno)
 Hugo Dellien (quarti di finale)
 Federico Delbonis (quarti di finale)
 Thiago Monteiro (quarti di finale)

Wildcard 

  Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno)
  Thiago Seyboth Wild (campione)

 Alejandro Tabilo (secondo turno)

Qualificati 

  Filip Horanský (primo turno)
  Martin Kližan (primo turno)

 Renzo Olivo (semifinale)
 Carlos Taberner (primo turno)

Lucky loser 
  Juan Pablo Varillas (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Chile Open 2020